Irish Masters 1999 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1999 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 21 (финальная стадия турнира с 23) по 28 марта 1999 года в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Стивена Ли со счётом 9:8.

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 6 побед

 Джимми Уайт 6:2 Марк Уильямс  
 Стивен Ли 6:2 Алан Макманус  
 Стив Дэвис 6:3 Джон Пэррот  
 Питер Эбдон 6:2 Майкл Джадж

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

1999 год в снукере
Irish Masters